Polichromia
 Polichromia (powieść)
 Polichromia (pracownia artystyczna)